Hanold ist der Familienname folgender Personen:

 Heike Hanold-Lynch (* 1962), deutsche Schauspielerin und Coach
 Maylon Hanold (* 1963), US-amerikanische Kanutin